Pierwszy gabinet Davida Camerona – urzędujący w latach 2010–2015, tworzony przez koalicję Partii Konserwatywnej i Liberalnych Demokratów
 Drugi gabinet Davida Camerona – urzędujący w latach 2015–2016, sformowany samodzielnie przez Partię Konserwatywną